Сандия — многозначный термин:
 Сандия (военная  база) — военная база США близ Альбукерке, штат Нью-Мексико
 Сандия (горы) — горный хребет в штате Нью-Мексико, США
 Сандия (провинция) — провинция на севере региона Пуно государства Перу.